A Lucky Mistake – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston (Lorimer Johnston)
A Lucky Mistake – cortometraggio del 1916 diretto da Robert Ellis